Shinji Tsujio (Sakai, 23 de dezembro de 1985) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Shimizu S-Pulse.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shimizu S-Pulse